Karmirgyugh peut désigner :
 Karmirgyugh, une communauté rurale de la région d'Askeran au Haut-Karabagh ;
 Karmirgyugh, une communauté rurale du marz de Gegharkunik en Arménie.